Сен-Клу () — місто та муніципалітет (комуна) у Франції, в регіоні Іль-де-Франс, департамент О-де-Сен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 10 км на захід від Парижа, 7 км на південь від Нантера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 12147 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 29184,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Персоналії 
 Філіпп II Орлеанський (1674—1723) — регент Французького королівства при малолітньому королі Людовіку XV з 1715 по 1723, племінник Людовіка XIV.

Посилання 

 Офіційний сайт міста Сен-Клу 
 [ Розташування муніципалітету Сен-Клу на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту О-де-Сен
 Герцог де Сен-Клу

Примітки

Посилання 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту О-де-Сен